Iglesjön kan syfta på:
Iglesjön, Skåne, sjö i Svedala kommun, 
Iglesjön, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,  (2,3 ha)

Se även
Igelsjön
Igletjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn